El nombre de Paulino Savirón se puede referir a:

Paulino Savirón Caravantes, rector de la Universidad de Zaragoza.
Paulino Savirón Esteban, pintor zaragozano del siglo XIX.